Sahuayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Sahuayo (kommun i Mexiko), Michoacán de Ocampo, 
 Sahuayo de Morelos, ort, Michoacán de Ocampo,